«Виват, король!» (слова Ю. Рыбчинского, музыка Г. Татарченко) — песня 1989 года из репертуара Тамары Гвердцители, посвященная уходу из спорта Олега Блохина.
 «Виват, король!»  () — шведский фильм 2005 года реж. Ульфа Мальмроса в жанре музыкальной драмы. 

 )))))))) 2013-2022